

Romania 
 Costești, città del distretto di Argeș
 Costești, comune del distretto di Buzău
 Costești, comune del distretto di Iași
 Costești, comune del distretto di Vaslui
 Costești, comune del distretto di Vâlcea

Moldavia 
 Costești, comune del distretto di Ialoveni
 Costești, città del distretto di Rîșcani